Condado de Kendall es el nombre de dos condados en los Estados Unidos:

 Condado de Kendall (Illinois)
 Condado de Kendall (Texas)